Mount Hope ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in der Antarktis:
 Mount Hope (Ostantarktika), Berg am Fuß des Beardmore-Gletschers
 Mount Hope (Westantarktika), Berg in der Eternity Range

in den USA:
 Mount Hope (Alabama)
 Mount Hope (Kansas)
 Mount Hope (New York)
 Mount Hope (West Virginia)
 Mount Hope (Wisconsin)
 Mount Hope (Town), Wisconsin

in Kanada:
 Mount Hope (Ontario)

Siehe auch:
 Mount Hopeful, Berg auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis